Веллиос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Веллиос, Апостолос (род. 1992) — греческий футболист, нападающий клуба «Эвертон» и молодёжной сборной Греции.
 Веллиос, Константинос (1772-1838) — известный греческий меценат и переводчик, инициатор создания Афинского археологического общества.